Carriola puede referirse:
a un tipo de cama dotada de ruedas
a un coche de niño
a un tipo de carruaje de tres ruedas